Червоний Яр — село в Україні, в Березнегуватському районі Миколаївської області. Населення становить 288 осіб. Орган місцевого самоврядування — Лепетиська сільська рада.

Посилання 

 Погода в селі Червоний Яр 

Села Баштанського району